Frank Lloyd je lahko:

Frank Lloyd, škotski filmski režiser, producent in scenarist
Frank Lloyd (igralec), avstralski igralec
Frank Lloyd (glasbenik), britanski glasbenik

Glej tudi
Francis Ernest Lloyd, ameriški botanik
Frank Lloyd Wright, ameriški arhitekt